L'édition 2009 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Nikolay Davydenko remporte l'épreuve en simple, Simon Aspelin et Paul Hanley celle en double.

Faits marquants

Place dans le calendrier 
Précédemment catégorisé ATP Masters Series, le tournoi est déclassé en ATP 500 Series. L'épreuve est également déplacée du mois de mai au mois de juillet.

Format de la compétition 
Alors qu'il réunissait 56 joueurs en simple et 24 équipes en double lors des deux précédentes éditions, le tournoi réduit le nombre de participants du fait de sa nouvelle catégorisation. 48 joueurs et 16 équipes se disputent le titre cette année.

Dénomination 
En conséquence de sa rétrogradation en ATP 500 Series, le tournoi change d’appellation : International German Open Hamburg.

Contexte 
Rafael Nadal, descendu au  mondial deux semaines avant le tournoi, ne défend pas son titre. Toujours blessé aux genoux, il effectuera son retour sur les courts trois semaines plus tard à l'occasion du Masters de Montréal.

Lauréats 
Nikolay Davydenko remporte son  en simple en battant en finale Paul-Henri Mathieu. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière du Russe. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Simon Aspelin et Paul Hanley remportent leur  ensemble en battant en finale Marcelo Melo et Filip Polášek. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournois ATP 500 Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2009
Tennis masculin en 2009
Sport en Allemagne en 2009
Tennis en juillet 2009